Alberigo – variante del nome proprio di persona Alberico
Frate Alberigo – personaggio citato nell'Inferno della Divina Commedia
Giuseppe Alberigo – storico della Chiesa italiano